L'unité urbaine de Clermont est une unité urbaine française centrée sur Clermont, une des sous-préfectures de l'Oise au cœur de la cinquième agglomération urbaine du département.

Situation géographique 
L'unité urbaine de Clermont est située dans la partie centrale du département de l'Oise, au centre du Clermontois, à l'est du Beauvaisis et au nord  du Valois, régions historiques faisant partie de la Picardie. Géographiquement, Clermont est située à la limite du bassin parisien et du plateau picard.

Clermont, principale ville de son agglomération urbaine et une des sous-préfectures du département de l'Oise avec Compiègne et Senlis, est une petite ville s'étendant sur une colline qui culmine à 135 mètres - au site du donjon - au pied de laquelle s'écoule la vallée de la Brêche, un petit affluent de rive droite de l'Oise. La Brêche qui conflue avec l'Arré dans l'agglomération de Clermont écoule ses eaux dans une vallée qui porte aussi le nom de Vallée dorée.

L'agglomération s'étend au centre du département de l'Oise, à quasi équidistance entre Beauvais, la préfecture de l'Oise, à  à l'est, Compiègne, à  à l'ouest, et Senlis, les deux autres sous-préfectures.

Clermont est située à  au sud d'Amiens, la capitale régionale de la Picardie, région à laquelle elle relève, et à  au nord de Paris.

Données générales 
En 2010, selon l'INSEE, l'unité urbaine de Clermont est composée de cinq communes, toutes situées dans le département de l'Oise, plus précisément dans l'arrondissement de Clermont.

En 2016, avec  , elle constitue la cinquième unité urbaine du département de l'Oise, se classant après les unités urbaines de Creil ( départemental), de Compiègne ( départemental), de Beauvais ( départemental et préfecture du département) et de Chantilly ( départemental).

Dans la région Picardie où elle se situe, elle se classe au  régional se situant après l'unité urbaine de Château-Thierry ( régional). Dans la région Picardie, elle clôt la liste des unités urbaines comptant plus de  en 2009.

En 2016, sa densité de population qui s'élève à  hab/km² en fait une unité urbaine moyennement densément peuplée pour une agglomération de son importance.

L'unité urbaine de Clermont constitue le pôle urbain de l'aire urbaine de Clermont.

Délimitation de l'unité urbaine de 2010 

En 2010, l'INSEE a procédé à une révision des délimitations des unités urbaines de la France ; celle de Clermont demeure inchangée avec 5 communes urbaines comme lors du zonage de 1999.

Liste des communes appartenant à l'unité urbaine de Clermont selon la nouvelle délimitation de 2010 et population municipale de 2016 (Liste établie par ordre alphabétique).

Évolution démographique 

L'unité urbaine de Clermont affiche une évolution démographique soutenue et régulière depuis 1968 et a franchi pour la première fois de son histoire démographique le cap des  en 2009.

Histogramme
(élaboration graphique par Wikipédia)

Articles connexes

Liens internes
Données générales
 Unité urbaine
 Pôle urbain
 Aire urbaine (France)
 Liste des unités urbaines de la France métropolitaine

 Données générales en rapport avec l'unité urbaine de Clermont
 Aire urbaine de Clermont
 Arrondissement de Clermont
 Clermont

Liens externes 
 Le splaf de l'Oise
 Composition de l'unité urbaine de Clermont en 2010 - Source : Insee
 Délimitations 2010 des unités urbaines - Source : Insee
 Données statistiques de l'INSEE sur l'unité urbaine de Clermont en 2009 (document pdf)

Sources

Clermont